Влади́мир Игна́тьевич Хиля́к (, селе  (ныне: , Польша) — , село , ) — галицко-русский писатель, униатский священник, лемко по происхождению. Публиковался под псевдонимами В. Нелях, Я. Сам, Лемко, Лемко-Семко, Некий, Иероним Аноним, Quisdam и другими.

Родился в лемковском селе Верхомля Великая, Новосанчский уезд (Австрийская империя, ныне Польша), в Карпатах, на берегу реки Попрад. Среднее образование он получил в Новом Сонче и Пряшеве. Закончил богословский факультет Львовского университета.

Владимир Хиляк дебютировал повестью «Польский патриот» (1872, на польском языке), в которой действие происходит во времена восстания 1863 года. Позже произведения В. И. Хиляка появлялись уже в галицко-русских изданиях.

В 1878 году он опубликовал историческую повесть «Шибеничный верх» (вышла в России под названием «Народные тираны»). Повесть названа по месту казней польскими конфедератами галицких крестьян возле села Избы накануне захвата Галиции австрийцами. Повесть рассказывает о польско-русских отношениях того времени, описывает карпатскую природу.

В повестях «Мой дьяк», «Кусок людской жизни», «Русская доля», «Великий перекинчик в малом размере» автор рассказывает о тяжелой жизни крестьян Лемковщины.

Владимир Хиляк находился под влиянием Николая Гоголя и Ивана Тургенева.

Сочинения Владимира Хиляка были изданы в четырех томах в 1882—1887 годах.

Умер в селе Летыня возле Дрогобыча (Австро-Венгрия, ныне Львовская область, Украина).

Сочинения 
 Шибеничный верх. Повести и рассказы Том 1 Том 2

Литература 
 Пыпин А. Н. Особый русский язык. — 1888.
 Мончаловский О. А. Критико-биографический очерк о Иерониме анониме. — 1894.
 Аристов Ф. Ф. Карпато-русские писатели. — 1916.
 Курило Ф. В. Сводка писателей Лемковины. — 1934.
 Ваврик В. Р. Краткий очерк галицко-русской письменности // Русская Галиция и «мазепинство». — : 2005.

Ссылки 
 Водовозов Н. В. Русские писатели в Галиции

Галицкие русофилы
Писатели Украины
Русские писатели XIX века
Выпускники Львовского университета